Coplas de mi España es un álbum de estudio de la compañía discográfica Philips de Carmen Sevilla, grabado en 1960. Es un disco dónde se encuentra variedades de canciones de varios estilos como La luna me engañó, Coplas, Romance de la ¨otra¨, Te lo juro, Con el catapun..., Violetas imperiales, Ojitos traidores, ¡Ay, flores de España!, Amor, dónde estás amor, Triana, Triana, Coplas de Luis Candelas, Tarantela sevillana.

Pistas

Referencias 

Álbumes de Carmen Sevilla
Álbumes de España de 1960